utolsó ítélet, a különböző vallásokban, illetve az ó- és újszövetségi apokaliptikában az emberiség történetének végére vonatkozó tanítás; végítélet
Utolsó ítélet, Hans Memling triptichonja, a németalföldi festészet emléke (1467–1471) 
Utolsó ítélet, Michelangelo Buonarroti freskója a Sixtus-kápolnában, az itáliai reneszánsz festészet kiemelkedő alkotása (1537–1541) 
Utolsó ítélet, Rainer Maria Rilke költeménye (1918)